«Откровенное признание» () — кинофильм французского режиссёра Патриса Леконта, снятый в 2004 году. Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале.

Сюжет 

Анна (Боннэр) шла на приём к психоаналитику, но ошиблась дверью и попала в кабинет Вилья́ма Фабе́ра (Лукини). Мсьё Фабер, «потомственный» налоговый консультант, так привык к признаниям и «исповедям» своих клиентов, что не сразу понял ошибку. А осознав её, далеко не сразу решился признаться.

Однако, когда тайна «доктора» раскрывается, Анна, перетерпев короткий приступ гнева и обиды, почему-то продолжает каждую неделю приходить к Вильяму и рассказывает о себе, своём муже, отце, мечтах и разочарованиях. Постепенно эти сеансы всё больше сближают двух таких непохожих, но таких одиноких людей.

В ролях 
 Сандрин Боннер — Анна
 Фабрис Лукини — Вильям Фабер, налоговый консультант
 Мишель Дюшоссуа — доктор Монье, психоаналитик
 Анн Броше — Жанна, бывшая жена Фабера
 Жильбер Мельки — Марк, муж Анны
 Элен Сюржер — мадам Мюлон, секретарша Фабера

Съемочная группа 
 Режиссёр: Патрис Леконт
 Сценаристы: Жером Тоннер, Патрис Леконт
 Продюсеры: Ален Сарт, Кристин Гозлан
 Композитор: Паскаль Эстев
 Оператор: Эдуарду Серра
 Монтаж: Жоэль Аш

Номинации и премии 
 Золотой медведь — номинация в основной конкурсной программе
 Европейская киноакадемия — номинация «за лучшую работу режиссёра»

Голливудский ремейк 
Компания «Парамаунт пикчерз» планировала снять свой вариант подобного фильма с Хилари Суонк в роли Анны.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на afisha.ru
 Рецензия на film.ru
 Mick LaSalle. Enigmatic love awaits behind the wrong door. San Francisco Chronicle, 6.08.2004
 Ruth Sheldon. Confidences trop intimes (Intimate Strangers) Patrice Leconte. Culture Wars

Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы Патриса Леконта
Фильмы на французском языке
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы Франции 2004 года
Фильмы France 3 Cinéma